Morlanda kan syfta på

 Morlanda socken – en socken i Bohuslän i Orusts västra härad
 Morlanda landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1971
 Morlanda församling – en församling i Stenungsunds kontrakt i Göteborgs stift
 Morlanda kyrka – en kyrkobyggnad i Morlanda socken i Göteborgs stift
Morlanda (småort) - en småort söder om Morlanda kyrka
 Morlanda distrikt – ett distrikt i Orusts kommun och Västra Götalands län
 Morlanda säteri –  en herrgård i Morlanda socken i Orusts kommun

Se även
 Mörner af Morlanda – en svensk friherrlig och grevlig adelsätt